French Connection puede hacer referencia a:

El entramado de narcotráfico conocido como la Conexión francesa.
El libro The French Connection, que describe dicha trama.
La película estadounidense The French Connection, de 1971, basada en el libro.
La marca de ropa FCUK ("Conexión francesa Reino Unido").
French Connection es un disco de la cantante belga Kate Ryan de 2009.